SA-11 steht für:
 SA-11 Gadfly, NATO-Code der russischen Mittelstrecken-Flugabwehrrakete 
 , ISO-3166-2-Code der saudi-arabischen Provinz

SA11